

En science
Le décalage vers le rouge est un phénomène astronomique de décalage vers les grandes longueurs d'onde des raies spectrales et de l'ensemble du spectre.
 Le décalage horaire est la différence d'horaire qui existe à un moment donné entre les différents points du globe, et qui est standardisée avec les fuseaux horaires. 
Un décalage circulaire est une opération sur une liste ordonnée (ou n-uplet), consistant à faire passer le dernier élément au début et à décaler tous les autres ; ou à l'inverse, faire passer le premier élément à la fin, et décaler les autres.

En sport
Le terme décalage est utilisé dans le milieu sportif pour décrire :
  une action d'un attaquant provoquant l'intervention d'un ou plusieurs adversaires, libérant ainsi des espaces pour ses coéquipiers. On parle de « créer un décalage ».
  un pas de côté dans le but de trouver un autre axe offensif ou défensif. Exemples: en football, un crochet de débordement, en rugby, une fixation puis un débordement de l'adversaire, en boxe ou dans tout sport de combat, un pas de côté défensif ou offensif.

Autres domaines
Dans le jargon des pompiers français, un décalage est un départ en intervention : au temps des véhicules hippomobiles, leurs roues étaient retenues par des cales. Au moment du départ, les pompiers retiraient ces cales, ce qui mettaient en branle les voitures citernes dans la pente de la remise. 
 
Dans l'audiovisuel, le décalage est un procédé de gestion d'enregistrement vidéo et audio.

Notes et références